Die Saison 1992/93 war die sechste Spielzeit der Elitserien.
Der Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm gewann alle Wettkämpfe und wurde überlegen schwedischer Meister. Aus der Division I waren der Lunds ASK, der SK Passanten und Västerås ÖSK aufgestiegen. Während Lund und der SK Passanten den Klassenerhalt erreichten, musste Västerås zusammen mit dem SK Kamraterna und Upsala ASS direkt wieder absteigen.

Termine 

Die Wettkämpfe wurden gespielt am 25. Oktober, 15. November, 6. Dezember 1992, 17. Januar, 7. und 28. Februar sowie 26., 27. und 28. März 1993. Die letzten drei Runden wurden zentral in Stockholm ausgerichtet.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. Runde (PDF; 9,48 MB) in Tidskrift för Schack 9/1992, S. 387 (schwedisch)
 Ergebnisse der 2. Runde (PDF; 9,33 MB) in Tidskrift för Schack 10/1992, S. 436 (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. Runde (PDF; 9,09 MB) in Tidskrift för Schack 1/1993, S. 14 (schwedisch)
 Ergebnisse der 4. und 5. Runde (PDF; 10,51 MB) in Tidskrift för Schack 2/1993, S. 92 (schwedisch)
 Ergebnisse der 6. Runde (PDF; 8,94 MB) in Tidskrift för Schack 3/1993, S. 124 (schwedisch)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde und Endstand (PDF; 9,6 MB) in Tidskrift för Schack 4/1993, S. 154ff. (schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1992
Schachveranstaltung 1993